Гюста́в Лефе́вр (, ) — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Лефевр, Гюстав (1831—1910) — французский композитор и музыкальный педагог. 
 Лефевр, Гюстав (1879—1957) — французский египтолог.